20. edycja Ligi Światowej siatkarzy rozpoczęła się 12 czerwca 2009 r. W fazie eliminacyjnej występuje 16 drużyn podzielonych na cztery grupy. Turniej finałowy po raz drugi w historii odbędzie się w Belgradzie w Serbii. Zasady przyznawania dzikiej karty dot. tylko punktów zdobytych przez poszczególne drużyny. Reguły dotyczące finału będą takie same jak w poprzednich trzech latach.

Sytuacja w rankingu przed turniejem 
Ostatni ranking FIVB przed rozpoczęciem Ligi Światowej opublikowany został 15 stycznia 2009 roku i obejmował 5 turniejów (turniej olimpijski 2008, Ligę Światową 2008, Puchar Świata 2007, mistrzostwa kontynentalne 2007 oraz Mistrzostwa Świata 2006).

Terminarz 
 Faza grupowa
 1 kolejka: 12 - 14 czerwca
 2 kolejka: 19 - 21 czerwca
 3 kolejka: 26 - 28 czerwca
 4 kolejka: 3 - 5 lipca
 5 kolejka: 10 - 13 lipca
 6 kolejka: 15 - 19 lipca
 Turniej finałowy: 22 - 26 lipca

Uczestnicy

Składy drużyn

Faza interkontynentalna

Grupa A 
Wyniki

|}

Tabela

Grupa B 
Wyniki 

|}

Tabela

Grupa C 
Wyniki

|}

Tabela

Grupa D 
Wyniki

|}

Tabela

Faza finałowa

Grupa E 
Wyniki

|}

Tabela

Grupa F 
Wyniki

|}

Tabela

Półfinały 

|}

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Przypisy 

!